Almeria oder Almería steht für:

 Almeria (Gattung), eine Gattung innerhalb der Nachtfalter
 Almería (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in der Provinz Almería
 (5879) Almeria, Asteroid des Amor-Typs

Orte:

 Almería, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Spanien
 Almeria (Biliran), eine Stadtgemeinde in der Provinz Biliran, Philippinen
 Provinz Almería, eine Provinz im Süden von Spanien

in den Vereinigten Staaten:

 Almeria (Alabama), im Bullock County
 Almeria (Nebraska), im Loup County